Zoricic bzw. Zoričić ist der Nachname folgender Personen:

 Milovan Zoričić (1884–1971), jugoslawischer Jurist und Fußballfunktionär
 Nick Zoricic (1983–2012), kanadischer Freestyle-Skier